Amerikai Egyesült Államok
 Barton (Alabama)
 Barton (Arkansas)
 Barton (Kalifornia)
 Barton (Maryland)
 Barton (Nebraska)
 Barton (New York)
 Barton (Ohio)
 Barton (Oregon)
 Barton (Új-Mexikó)
 Barton (város, Vermont)
 Barton (falu, Vermont)
 Barton (Wisconsin)
 Barton megye (egyértelműsítő lap)
 Ausztrália
Barton (Ausztráliai fővárosi terület)
Egyéb
Barton (keresztnév)